Сезон 2003/04 стал для «Баварии» 39-м в чемпионате Германии и 104-м со дня основания клуба. Клуб шел к следующему чемпионскому титулу неровно, и в итоге упустил его, удалось занять лишь второе место. В этом сезоне клуб не взял ни одного трофея впервые с сезона 1994/95.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:27.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:4.200.000

Зима 

Прибыль:100.000

Общие убытки:27.000.000

Общая прибыль:4.300.000

Разница:22.700.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Ганза» отказалась от участия в кубке Интертото и её место занял «Вольфсбург».
2 С футбольного клуба «Кайзерслаутерн» снято 3 очка из-за финансовых проблем.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок лиги

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки